Příjmení Melnikov () nosí více významných osobností:

 Andrej Alexandrovič Melnikov (1968–1988) – sovětský voják, střelec a držitel vyznamenání Hrdina Sovětského svazu in memoriam
 Avram Melnikov (1784–1854) – ruský architekt, představitel pozdního klasicismu
 Jakov Melnikov (1896–1960) – ruský a sovětský rychlobruslař
 Konstantin Melnikov (1890–1974) – ruský konstruktivistický architekt
 Nikolaj Melnikov (* 1948) – sovětský vodní pólista, olympijský vítěz z roku 1972